Dies ist eine Übersicht über die derzeit vorhandenen eishockeytauglichen Kunsteisbahnen (geschlossene, teilweise offene und ehemalige Stadien/Hallen, offene Kunsteisbahnen) Österreichs.

Die meisten Kunsteisbahnen sind in Tirol in Betrieb, die meisten Eishallen stehen in Kärnten.

Positionskarte

Details Kunsteisbahnen

Einzelnachweise 

Liste (Sportstätten)